

Населені пункти та їхні частини

 Богуцице (Боґуциці) — село в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Боґуциці — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Боґуциці — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Боґуциці — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Боґуциці — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Боґуциці — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Боґуциці — лісова осада в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки